Aurélie Halbwachs (1986-), coureuse cycliste mauricienne
 Célia Halbwachs (1992-), coureuse cycliste mauricienne
 Francis Halbwachs (1914-1986), physicien français, fils de Maurice Halbwachs
 Georges Halbwachs (1875-1961), général de brigade français
 Jeanne Halbwachs (1890-1980), pacifiste française
 Maurice Halbwachs (1877-1945), sociologue français, frère de la précédente
 Nicolas Halbwachs (1953-), informaticien français, petit-fils de Maurice Halbwachs